Chervin ist der Familienname von:
 Nicolas Chervin (1783–1843), französischer Mediziner
 Stan Chervin (* vor 1980), US-amerikanischer Drehbuchautor